L'expression Hong Kong Film Awards 2001 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2001
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2002 mais honorait des films sortis en 2001 à Hong Kong